O FC Drumcondra foi um clube de futebol irlandês. Sua sede ficava na cidade de Dublin.

Drumcondra
Clubes de futebol fundados em 1924